Elvenich ist Ortsname von
Oberelvenich, Zülpich
Niederelvenich 

Burg Elvenich, Oberelvenich
Elvenich ist Personenname von
Peter Joseph Elvenich (1796–1886), katholischer Theologe